Extraordinary rendition – locuzione inglese per designare un'azione

Cinema 
Embroidery Extraordinary – cortometraggio del 1910 di Cecil M. Hepworth
Extraordinary Measures – film di Tom Vaughan del 2010

Televisione 
Extraordinary – serie televisiva britannica del 2023

Musica 
Extraordinary Machine – album del 2005 di Fiona Apple
Extraordinary – singolo dei Clean Bandit del 2014 cantato con la collaborazione di Sharna Bass